Cerithium moenensis är en snäckart som beskrevs av William More Gabb 1881. Cerithium moenensis ingår i släktet Cerithium och familjen Cerithiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
moenensis